La Brigade peut faire référence à :
 La Brigade, le premier nom du groupe de poètes français de la Renaissance qui allaient constituer la Pléiade (Ronsard, Du Bellay...) ;
 La Brigade, un collectif de rap français.

Cinéma et télévision
 La Brigade, un film de René Gilson sorti en 1975 ;
 La Brigade, une série télévisée russe de 2002 ;
 La Brigade (film, 2022) ;
 La Brigade, une série télévisée policière marocaine réalisée par Adil Fadili ;
 La Brigade, une série documentaire produite par TF1.

Voir aussi 
 Brigade